Теза ( «положение»,  «тезис, положение») — положение, утверждение, выставляемое и потом доказываемое в каком-нибудь рассуждении (см. тезис).
 Теза — просторечное название ПВХ-плёнки на тканевой основе.
 Теза — река в Ивановской области России.
 Теза — эфиопский фильм 2008 года.
 Теза, Эльвира (род. 1981) — французская гимнастка.